Moorhead (Iowa)
Moorhead (Minnesota)
Moorhead (Mississippi)

Veja também
Moorehead
Morehead

Desambiguações de topônimos